Miejscowości w Polsce
 Naddatki (k. Jusak-Zarzeki)
 Naddatki (k. Koszoł)
 Naddatki (k. Lubenki)

Miejscowości na Białorusi
 Naddatki  – w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Dokszyce.

Zobacz też